DACH je zkratka, která může mít více významů:

 zkratka organické sloučeniny 1,4-diazacykloheptan
 zkratka pro německojazyčný region (z prvních písmen názvů státu Deutschland-Austria-Confœderatio Helvetica)

Rozcestníky - 4 znaky